|-
| 34001 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34002 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34003 - ||  || 29 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34004 Gregorini ||  || 30 iulie 2000 ||  || , 
|-
| 34005 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34006 - ||  || 31 iulie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 34007 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34008 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34009 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34010 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34011 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34012 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34013 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34014 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34015 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34016 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34017 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34018 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34019 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34020 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34021 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34022 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34023 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34024 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34025 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34026 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34027 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34028 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34029 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34030 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34031 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34032 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34033 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34034 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34035 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34036 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34037 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34038 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34039 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34040 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34041 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34042 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34043 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34044 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34045 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34046 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34047 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34048 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34049 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34050 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34051 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34052 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34053 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34054 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34055 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34056 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34057 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34058 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34059 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34060 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34061 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34062 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34063 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34064 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34065 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34066 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34067 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34068 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34069 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34070 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34071 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34072 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34073 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34074 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34075 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34076 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34077 Yoshiakifuse ||  || 30 iulie 2000 ||  || 
|-
| 34078 - || 2000 PF || 1 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 34079 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34080 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34081 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34082 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34083 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34084 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34085 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34086 - ||  || 5 august 2000 ||  || 
|-
| 34087 - ||  || 1 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 34088 Satokosuka ||  || 6 august 2000 ||  || 
|-
| 34089 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34090 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34091 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34092 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34093 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34094 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34095 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34096 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34097 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34098 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34099 - ||  || 8 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34100 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-